Tempus is het Latijnse woord voor tijd. Het kan verwijzen naar:

 Werkwoordstijd, een aspect van werkwoorden
 TEMPUS, een onderwijsprogramma van de Europese Unie